Harmonilära kan syfta på.

 Harmonilära (musik) – ett delområde inom musikteori som behandlar ackord
 Harmonilära – en harmoni som man länge trodde uppstod mellan planeterna, se sfärernas harmoni